Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Brasil Tennis Cup 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Anabel Medinaová Garriguesová a Jaroslava Švedovová, který turnaj opět vyhrál.

Deblový titul získala třetí nasazená španělsko-kazachstánská dvojice Anabel Medinaová Garriguesová a Jaroslava Švedovová, když ve finále zdolala italsko-španělskou dvojici Francesca Schiavoneová a Sílvia Solerová Espinosová. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 7–6 a 2–6, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–3].

Medinaová Garriguesová získala na okruhu WTA Tour se Švedovovou druhý společný titul. Pro Španělku to byla celkově dvacátá druhá deblová trofej a kazachstánská tenistka si připsala úhrnem devátý turnajový vavřín ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Vania Kingová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Monica Niculescuová /  Klára Zakopalová (odstoupily)
  'Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (1. kolo)

Pavouk 

| RD3-score02-1=79
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= F Schiavone   S Soler Espinosa
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Alt
| RD3-team04= J Gluško   P Kania
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2014
WTA Tour 2014